Уильям (Билл) Чарльз Кларк (; родился 27 декабря 1987, Корк, Ирландия) — ирландский футболист, нападающий клуба «Чарльтон Атлетик». Был игроком молодёжной национальной сборной.

Биография 
Билли родился в Корке, но является воспитанником «Ипсвич Таун» и подписал контракт с клубом в мае 2005 года. В конце ноября 2005 года он дебютировал как профессионал, выйдя в качестве замены против «Кардифф Сити». Он выиграл юниорскую спортивную награду «Спортивная Звезда Ирландии» в 2005 году и был номинирован на премию «Ирландец до 19 лет» в 2006 году. Он также внёс большой вклад в молодёжной команде «Ипсвича», выиграв Кубок молодёжи ФА в 2005 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте soccerbase.com 

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Кроли Таун»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»